Dahlheim steht für:

 Dahlheim, Gemeinde im Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz 
 Dahlheim (Staufenberg), Ortsteil der Gemeinde Staufenberg, Landkreis Göttingen, Niedersachsen

Dahlheim ist der Personenname folgender Personen:

 Werner Dahlheim (* 1938), deutscher Historiker

Siehe auch:

 Dalheim
 Talheim
 Thalheim